Neferhat ist der Name von:

 Neferhat (Architekt), altägyptischer Architekt und Baumeister in der 18. Dynastie
 Neferhat (Bildhauer), altägyptischer Bildhauer in der 18. Dynastie
 Prinzessin, altägyptische Prinzessin der 18. Dynastie und Mitinhaberin des Grabes QV72